Toto je úplný seznam států USA a teritorií seřazených podle  úhrnné plodnosti.

Odkazy

Reference 

úhrnná plodnost
Demografie USA